Adolf Clarenbach ist der Name folgender Personen:

* Adolf Clarenbach (Märtyrer) (um 1497–1529), Märtyrer der evangelischen Kirche
 Adolf Clarenbach (Pfarrer) (1877–1952), deutscher evangelischer Pfarrer und Heimatforscher